Begrebet livsform kan henvise til:
 En form for liv, en levende organisme
 Livsformer (planter) – en inddeling af planter efter hvordan de overlever ugunstige årstider.
 Livsform (etnologi) – etnologisk beskrivelse af måden som mennesker lever på.